Leoști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Leoști (Pădureni), Dorf im Kreis Vaslui
 Leoști (Tătărăni), Dorf im Kreis Vaslui